Propiedad hace referencia a varios artículos:

Derecho
 Propiedad, poder directo e inmediato sobre un objeto o bien.
 Propiedad privada, poder jurídico pleno o completo de un individuo sobre una cosa.
 Propiedad industrial, conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención, diseño industrial, signo distintivo, etc.
 Propiedad intelectual, derecho particular en favor de un autor u otros titulares de derechos, sobre las obras del intelecto humano.

Física y química
 Propiedad física propiedad medible de un sistema físico.
 Propiedades intensivas y extensivas de los cuerpos
 Propiedad química de un material que se hace evidente durante una reacción química.

Lógica y matemáticas
 Propiedad (lógica), reconocimiento que reciben las cosas por medio de los atributos o cualidades que se predican de ellas.
 Propiedades de las operaciones binarias, en matemáticas.

Filosofía
 Emergencia (filosofía): propiedad emergente o proceso de un sistema no reducible a las propiedades o procesos de sus partes constituyentes.

Además
 Propiedad (película de 1962), dirigida por Mario Soffici